Luigi Fontana – orefice italiano
 Luigi Fontana – pittore, scultore e architetto italiano
 Luigi Fontana (1812-1877) – architetto italiano 
 Luigi Fontana (1824-1894) – architetto svizzero
 Luigi Fontana Russo – economista e docente italiano
 Luigi Fontana & Compagni – azienda italiana specializzata nella lavorazione del vetro e in complementi di arredo